Chanda puede referirse a:Keyner paz, Edwin niebles y Richland pusey.

También se puede referir a:

 Nayan Chanda, periodista hindú especializado en economía oriental.
 Chanda Rubin, tenista estadounidense.
 Sandipan Chanda, maestro hindú en ajedrez.
 Chanda, río de Rusia.
 Chanda, género de peces de agua dulce de la familia Ambassidae.
 Chanda, criatura mitológica hindú.
 Chanda, clan meena del norte de la india del .
 Chanda, término budista comúnmente traducido como "intención", "interés", "deseo de actuar".
 Chanda, película hindú del 2007.
 Chanda, colombianismo, sarna canina.